Valdetorres kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdetorres (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Valdetorres (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar